Тази статия представя избрани статистически данни за земеделието в България: засети площи, добиви и др.

Селско стопанство на България